Hrvatska nogometna liga - Jug (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Jug, Hrvatska regionalna liga - Jug) je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1986./87., te je predstavljala ligu trećeg stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila "Neretva" iz Metkovića.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska liga - Sjever 1986./87. 
 Hrvatska liga - Zapad 1986./87. 
 Druga savezna liga Jugoslavije 1986./87. 
 Dalmatinska liga - Južna skupina 1986./87. 
 Dalmatinska liga - Sjeverna skupina 1986./87.  
 Dalmatinska liga - Srednja skupina 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1986. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1987. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 24. 13095, god. XLIV, izdano 11. svibnja 1987., str. 17 ("Sport"), (26. kolo i konačna ljestvica), preuzeto 2. rujna 2019. 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 232 
 Jurica Gizdić: "Balun pokraj Jadra : od Dioklecijana do Solin Građe", Solin, 2001., , str. 1939-141 
 Jurica Gizdić: "80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002., , str. 151-153   
 Jurica Gizdić: "Stobrečki Primorac", Stobreč, 2003., , str. 100-102  
 Jurica Gizdić: "Vječni Zmaj pod Biokovom", Makarska, 2007., , str. 115-116 
 Milorad Dujmović, Ante Livaja: "Nogometni klub Dinara Knin : 1913-2013.", Knin, 2013., , str. 97 
  

1986-87 Jug
1986-87 Jug
 Jug